Pius-Gymnasium ist der Name mehrerer Schulen:
 Bischöfliches Pius-Gymnasium Aachen
 St.-Pius-Gymnasium Coesfeld